Nasser Drid - em árabe, نصر دريد (Tebessa, 22 de janeiro, 1957) - é um ex-futebolista da Argélia.

Títulos

MC Oran
 Copa da Argélia : 1986

Ligações externas
  playerhistory

Futebolistas da Argélia
Goleiros da Argélia
Futebolistas do MC Oran
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986